Alcindo Martha de Freitas — futebolista brasileiro que atuava como atacante
Alcindo Sartori — futebolista brasileiro, ponta-direita do Flamengo, durante a década de 80

Desambiguações de esportes